Línea 122 puede referirse a:

 Línea 122 es una línea que comunica Ávila con Salamanca.
 Línea 122 de colectivos de Rosario.
 Línea 122 de autobuses de Madrid última entrada .8jk)noop